Kinzinger ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Kinzinger (* 1978), US-amerikanischer Politiker
 Edmund Daniel Kinzinger (1888–1963), deutscher Maler und Grafiker
 Tonya Kinzinger (* 1968), US-amerikanische Schauspielerin

Siehe auch:
 Kintzinger